San Juan del Piraí steht für folgende Orte in Bolivien:

 San Juan del Piraí (Monteagudo), Departamento Chuquisaca
 San Juan del Piraí (Santistevan), Departamento Santa Cruz